Чечот:

 Чечотт Віктор Антонович (1846–1917) — музичний критик, піаніст і композитор.
 Чечот Олександр (1863 — ?) — правник, архівознавець.
 Чечот Ян (1797–1847) — польський і білоруський поет і фолкльорист.
 Чечотт Генріх Оттонович — російський і радянський вчений в галузі збагачення корисних копалин.